Giorgadse ist der Familienname folgender Personen:

 Akwsenti Giorgadse (* 1976), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Igor Giorgadse (* 1950), georgischer Politiker
 Ilia Giorgadse (* 1978), georgischer Turner 
 Irakli Giorgadse (* 1982), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Michail Rewasowitsch Giorgadse (* 1961), sowjetischer Wasserballspieler
 Miriani Giorgadse (* 1976), georgischer Ringer
 Muras Giorgadse (* 1994), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Otar Giorgadse (* 1996), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Tamas Giorgadse (* 1947), georgischer Schachspieler